Rozet est un nom de famille notamment porté par :
 Albin Rozet (1852-1915), homme politique français
 Claude Antoine Rozet (1798-1858), officier, naturaliste et explorateur français
 Fanny Rozet (1881-1958), sculptrice française
 François Rozet (1899-1994), acteur français
 Georges Rozet (1871-1962), auteur français d'ouvrages sur le vin
 Jean Hubert Rozet (1755-?), homme politique français
 Philibert Rozet (?-1847), dramaturge français
 René Rozet (1859-1939), sculpteur français

Autres 
 Rozet-Saint-Albin, commune française située dans le département de l'Aisne (Hauts-de-France)
 Église Saint-Aubin de Rozet-Saint-Albin
 Prieuré de Rozet ou Rauzet, ancien prieuré grandmontain situé à Combiers (Charente)